Desa Talunombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Talunombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 110,00), Jawa Tengah, 
 Desa Talunombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 110,92), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar